

Sigle 
Pro Wrestling Illustrated – rivista di wrestling statunitense
Perfusione Weighted Imaging – particolari sequenze di risonanza magnetica

Codici 
 PWI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pawi Beles (Etiopia)